Michigan může být:
 Michigan – stát na severu Spojených států amerických
 Michiganské jezero – jedno z Velkých jezer
 Michigan City – různá sídla
 Michigan Township – různé správní okrsky
 Michigan (Západní Virginie) – osada v Západní Virginii
 USS Michigan – různé lodě amerického námořnictva